Osoby o tym nazwisku:
 Siergiej Kiktiew – radziecki dyplomata
 Witalij Kiktiew – ukraiński siatkarz